Орен (географические объекты):
 Оре́н () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Оре́н () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Оре́н () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Оре́н () — город в Португалии.
 Орен — город в Турции.
 Орен — гора в Черногории
 О́рен — пересыхающая река в Израиле

Орен (имя):
 Орен — библейский персонаж, сын Иерахмеила, из колена Иуды ().

Орен (фамилия):
 Орен (Надель), Ицхак (1918—2007) — израильский писатель.
 Орен, Менахем (1901 или 1902—1962) — израильский шахматист.
 Орен, Михаэль (род. 1955) — писатель, историк, посол Израиля в США (с 2009 года).
 Орен, Уно (1897—1977) — шведский архитектор и градостроитель.